Arlington Heights (Ohio)
 Arlington Heights (Washington)